Caixa Geral de Depósitos est un groupe financier portugais
 La Caixa est une des caisses d'épargne espagnoles
 Caixa (instrument de musique)